Rappel est un terme qui peut désigner :

Nom commun 
Ce mot est employé :
 en alpinisme, escalade, canyonisme, spéléologie :
 la descente en rappel désigne une technique de progression sur corde permettant la descente d'une zone verticale et la récupération éventuelle de la corde par le bas ;
 un rappel désigne une corde installée sur une zone verticale, pour la montée ou la descente d'une voie(exemple : on a mis un rappel de 15 mètres sur le gros chêne et on est tous descendus par là) ;
 un rappel désigne une descente verticale, dans la progression sur un itinéraire, pour laquelle il faut utiliser obligatoirement une corde (exemple : on marche 10 minutes puis on arrive au rappel de 45 mètres) ;
 en informatique :
Rappel est un logiciel d'enchères automatiques sur eBay, un sniper d'enchères :
 Rappel est un logiciel permettant de générer des alertes automatiques via un ordinateur ;
 le rappel est un critère de performance, complémentaire de la précision :
 en nautisme, le rappel est une technique pour limiter la gîte d'un voilier ;
 en théâtre, le rappel désigne le retour des acteurs sur scène en fin de spectacle pour les remerciements ;
 lors de concerts, le rappel désigne un morceau non programmé joué en plus à la fin de la représentation ;
 en médecine, un rappel (vaccin) ;
 dans le domaine de la distribution, notamment pour l'automobile : rappel de produit, du fait d'un défaut de fabrication de celui-ci ;
 dans le domaine de la signalisation ferroviaire, un rappel.

Sigle 
 RAPPEL est un sigle qui signifie Réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité énergétique dans les logements, groupement créé en 2006.

Patronyme 

 Alexandrine Rappel, une dramaturge argentine

Voir aussi 
 Précision et rappel
 Le Rappel était un quotidien français qui a paru de 1869 à 1933
 Le Rappel était un quotidien belge de tendance sociale-chrétienne établi à Charleroi (province de Hainaut). Il a été absorbé par les Editions de l'Avenir.